Олександра Кувшинова — українська журналістка, фотографка, волонтерка.

Життєпис 
Народилася в Києві між 1997 і 1998 роками.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Гарвардський університет. Працювала речницею у Міністерстві охорони здоров'я України, консультанткою американського телеканалу «Fox News» в Україні.

Висвітлювала російське вторгнення в Україну 2022 року. 5 та 11 березня публікувала світлини, як відбувається евакуація у різних населених пунктах під Києвом.

Загинула 15 березня 2022 року разом з представником американського «Fox News» П'єром Закжевським внаслідок артилерійського удару російських окупантів в селі Горенці Київської области. Бучанською окружною прокуратурою Київської области розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Активно волонтерила, захоплювалася фотографією.

Примітки

Посилання

Джерела 
 Олександра Кувшинова // Платформа пам'яті Меморіал.
 Російські нацисти вбивають журналістів, щоб… приховати власні військові злочини в Україні  // АрміяInnform. — 2022. — 25 березня.
 Прищепа, Я. Російські військові вбили українську журналістку та оператора американського Fox News  // Суспільне Новини. — 2022. — 16 березня.
 Загинула український волонтер та місцевий продюсер FoxNews Олександра Кувшинова  // AP News. — 2022. — 16 березня.
 Гришина, Д. Під Києвом вбили молоду українську журналістку  // Вечірній Київ. — 2022. — 15 березня.
 Українська журналістка та оператор Fox News загинули під Києвом. Що про них відомо  // BBC Україна. — 2022. — 15 березня.

Журналісти, які загинули під час висвітлення Російського вторгнення в Україну (2022)
Жінки, загиблі в боях за незалежну Україну
Українські журналістки
Українські фотографки
Волонтерки
Вбиті журналістки